Spegnas steht für:
 Piz Spegnas, Berg westlich von Mulegns im Kanton Graubünden in der Schweiz

Spegnas ist der Familienname folgender Personen:
 Gion Not Spegnas (1888–1971), Schweizer Dramatiker und Lyriker in rätoromanischer Sprache